Liebler ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth M. Liebler-Tenorio (* 1960), deutsche Veterinärmedizinerin, Pathologin und Hochschullehrerin
 Georg Liebler (1524–1600), deutscher Professor für Philosophie, Sprachen, Physik, Eloquenz und Poesie
 Ralph Liebler (1901–1953), deutscher Politiker (LDPD)
 Stefan Liebler (* 1958), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Steffen Liebler (* 1984), deutscher Basketballfunktionär